Tornikes ist der Name folgender Personen:

 Johannes Tornikes († nach 1268), byzantinischer Dux und Sebastokrator

 Leon Tornikes (nach 1000–nach 1047), byzantinischer Patrikios und Usurpator